Arpheuilles (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Arpheuilles (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym